Чемпионат Восточной Азии по футболу 2005 — футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Финальный турнир проходил 31 июля — 7 августа 2005 года в трех городах Южной Кореи — Тэгу, Тэджоне и Чонджу. Отборочные турниры проходили в течение 2005 года.

Участники

Отборочный турнир

Финал 
  — третье место в чемпионате Восточной Азии 2003
  — победитель отборочного турнира
  — команда-участник чемпионата мира по футболу 2006
  — команда-участник чемпионата мира по футболу 2006

Отборочный турнир 
Сборная Макао приостановила участие в турнире по рекомендации ФИФА. Турнир проходил по круговой системе.

Финал 
Финальный турнир стартовал 31 июня 2005 года. Сборная Китая завоевала первый в своей истории титул чемпиона на международных соревнованиях. По договоренности, следующий турнир должен был пройти в 2008 году.

Итоги чемпионата

Победитель

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Восточной Азии 2005 (RSSSF)

Чемпионаты Восточной Азии по футболу
Футбол в Азии в 2005 году
Спорт в Республике Корея в 2005 году
Июль 2005 года
Август 2005 года
Международные соревнования по футболу в Республике Корея